Kim kan som auktorsförkortning betyda:

 Byung-Jin Kim
 Byung-Woo Kim
 Il-Kwon Kim
 Ik Soo Kim
 Jong-Bum Kim
 Joo-Pil Kim
 Ke Chung Kim
 Seok Kim
 Sang-Jin Kim
 Seung-Tae Kim
 Tae Heung Kim
 Yong-Ki Kim

Robotskapade auktorsförkortningar